Махиндра Рейсинг е първият индийски отбор в Гран При по мотоциклетизъм (от 2011 г.) и Формула Е (от 2014 г.). Собственост е на Махиндра Груп.

Гран При по мотоциклетизъм 
Махиндра Рейсинг започва участието си в Гран При по мотоциклетизъм през 2011 г. в клас 125сс. Пилоти на отбора са Марсел Шрьотер и Дани Уеб, които завършват съответно на 15-о и 19-о място от общо 34 пилота, спечелили точки през сезона при общо 75 пилота, записали поне по едно състезание. При конструкторите Махиндра завършва на трето място от пет отбора с 49 точки. Следващия сезон клас 125сс е преименуван на Мото3. Шрьотер завършва на 33-то място от 39 пилота, спечелили точки, а Уеб и резервните пилоти Мирослав Попов и Рикардо Морети са сред 18-те пилоти без спечелени точки. При конструкторите Махиндра заема деветото място с 4 т. През сезон 2013 Махиндра отново финишира на трето място при конструкторите със 173 точки, а при пилотите Мигел Оливейра и Ефрен Васкес завършват съответно на шесто и девето място от 28 пилота, спечелили точки; участващите с уайлд кард Андреа Локатели и Лука Амато не записват точки.

Формула Е

История

Сезон 2014/15 
В дебютния сезон на Формула Е пилоти на отбора са Карун Чандок и Бруно Сена. Технически партньор на отбора е Карлин Моторспорт. Пилотите на Махиндра печелят общо 58 точки, с които тимът остава на осмо място в класирането при отборите. Сена е десети при пилотите с 40 точки, а Чандок – 17-и с 18.

Сезон 2015/16 
След падането на забраната за разработка на собствена задвижваща система през сезон 2015/2016, Махиндра Рейсинг започва да работи по своя собствена. Друга промяна е раздялата с Карлин Моторспорт заради незадоволителните резултати през изминалия сезон. Чандок напуска Формула Е, за да се съсредоточи върху кариерата си като състезател със закрити автомобили, като на негово място идва Ник Хайдфелд от Венчъри Гран При. През този сезон Махиндра подобрява представянето си и още в първия кръг в Пекин Хайдфелд финишира на трета позиция. Пилотите остават само шест пъти извън зоната на точките и тимът завършва на пето място в класирането със 105 точки. При пилотите Хайдфелд и Сена са десети и единадесети, съответнос 53 и 52 точки. Оливър Роулънд, заменил претърпелият операция на лявата си китка заради контузия, която получава в Путраджая за старта в Пунта дел Есте, остава 21-ви без точки.

Сезон 2016/17 
През сезон 2016/17 шампионът в Европейския шампионат на Формула 3 за 2015 г. Феликс Розенквист заема мястото на Бруно Сена, след като бразилецът решава да се съсредоточи изцяло върху Световния шампионат за издръжливост. Розенквист печели първата победа в истирията на отбора в първия старт в Берлин. Доброто представяне на пилотите през този сезон извеждат Махиндра до третото място в класирането при отборите с 215 точки. Розинквист е на трето място при пилотите със 127 точки, а Хайдфелд – на седмо с 88.

Сезон 2017/18 
За сезон 2017/18 Махиндра запазва Хайдфелд и Розенквист като пилоти.

Пилоти

Резултати

Източници 

Отбори от Формула Е
Автомобилен спорт в Индия
Спорт в Мумбай